Loch Lundie kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch Lundie (sjö i Storbritannien, lat 57,48, long -5,66), Skottland, Highland, 
 Loch Lundie (sjö i Storbritannien, lat 57,09, long -4,81), Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar